Alvania turgida är en snäckart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1880. Alvania turgida ingår i släktet Alvania och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
turgida